«Бежица» — советский и российский футбольный клуб из Брянска. Основан в 1912 году.

Названия 
 1936—1939 — «Дзержинец» (Орджоникидзеград);
 1946—1951 — «Дзержинец» (Бежица);
 1952—1956 — «Авангард-БПЗ» (Бежица);
 1956—1957 — «Авангард-БМЗ»;
 1958—1961 — «Труд-БМЗ»;
 1963—1994 — «Десна»;
 с 1995 — «Бежица».

Достижения 
 В первенстве СССР — 15-е место в зональном турнире класса «Б» (Д3): 1968, 1969

Результаты выступлений

В чемпионате СССР

В Кубке СССР

Известные игроки 
 Марушкин, Юрий Фёдорович.

Ссылки 
 Профиль на сайте Footballfacts.ru («Десна», 1936—2009)
 Профиль на сайте Footballfacts.ru («Бежица», с 1995)
 Профиль на сайте Wildstat.ru (1936—1938: «Дзержинец»)
 Профиль на сайте Wildstat.ru (1968—1970: «Десна»)
 История футбольных клубов

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Брянска
Появились в 1912 году в России
1912 год в Брянской области
Спорт в России в 1912 году